Palais de la Nation bezeichnet:
 Palais de la Nation (Brüssel), Sitz des belgischen föderalen Parlaments in Brüssel 
 Palais de la Nation (Kinshasa), Kinshasa, Demokratische Republik Kongo